Маунтин Парк има више значења:
 Маунтин Парк (округ Гвинет, Џорџија)
 Маунтин Парк (Џорџија)